Арборе-Ралли — молдавская и румынская фамилия. Известные носители:

 Арборе-Ралли, Замфир (1848—1933) — буковинский румынский социалист, общественный деятель и публицист.
 Арборе-Ралли, Екатерина (1875—1937) — румынская (молдавская) революционерка, уроженка Швейцарии.